Tàrrega — comune spagnolo della Provincia di Lleida, nella comunità autonoma della Catalogna
 5058 Tarrega — asteroide della fascia principale
 Francisco Tárrega — compositore e chitarrista spagnolo del XIX-XX secolo